Tabiteuea kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Tabiteuea (ö), Gilbertöarna, Tarawa, 
 Tabiteuea (öråd), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar